Piraputanga – pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Characidae
Piraputanga – pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Characidae